Йосеф Плескот (; ) — чешский архитектор. В 2009 году по версии журнала  (проводился опрос специалистов-архитекторов) Плескот был назван самым значимым чешским архитектором последних 20 лет.

Йосеф окончил факультет архитектуры Чешского технического университета в 1979 году. Потом до 1990 года работал в Районном проектировочном институте () в Праге. В 1991 году основал ателье AP-ATELIER с штаб-квартирой бывшей фабрике в Голешовице.

В своем творчестве Плекот вдохновлялся современными чешскими традициями, в 80-х годах пробовал такие стили, как постмодернизм и неофункционализм.

Некоторые реализованные проекты 
 1989 Среднее специальное училище в Бенешове
 1993 фабрика Megafyt R в Вране-над-Влтавоу (1-й этап)
 1995 вилла в Вране-над-Влтавоу
 1995 реконструкция ратуши в Бенешове
 1995 реконструкция Львиного двора в Пражском Граде
 1995 фабрика Megafyt R в Вране-над-Влтавоу (2-й этап)
 1999 жилой дом в Гораждёвице
 2000 офисное здание BDO в Праге
 2000 административный центр Palmovka-park в Либени (район Праги)
 2001 Генеральное консульство ЧР в Мюнхене
 2002 проход под Пороховым мостом у Пражского Града
 2002 жилые дома в Литомышли
 2002 перестройка жилого района в Литомышли
 2002 работы с побережьем реки Лоучна в Литомышли
 2004 устройства для зверей в Пражском зоопарке
 2006 Центральный офис  в Радлице (район Праги)
 2006 реконструкция пивоварни замка в Литомышли
 2007 винный дом Sonberk в Попице
 2008 крыша над двором Ностицова дворца для Министерства культуры ЧР в Праге

Некоторые награды 
 1993 Grand Prix architektů — похвальный отзыв (фабрика Megafyt R в Вране-над-Влтавоу, 1-й этап)
 1995 Grand Prix architektů — главный приз (реконструкция ратуши в Бенешове)
 1995 Grand Prix architektů — похвальный отзыв (вилла в Вране-над-Влтавоу)
 1995 Grand Prix architektů — похвальный отзыв (реконструкция Львиного двора в Пражском Граде)
 1999 Grand Prix architektů — похвальный отзыв (Галерея AP в Праге)
 2000 Grand Prix architektů — приз (жилой дом в Гораждовице)
 2000 Grand Prix architektů — приз (проход под Пороховым мостом у Пражского Града)
 2003  — финалист (проход под Пороховым мостом у Пражского Града)
 2004 Награда Brick Award — главный приз (проход под Пороховым мостом у Пражского Града)
 2004 Piranesi Award — похвальный отзыв (Генеральное консульство ЧР в Мюнхене)
 2008 Grand Prix architektů — главный приз (Центральный офис  в Радлице (район Праги))
 2008  — Золотой сертификат (Центральный офис ČSOB Group в Праге)
 2009 премия Мис ван дер Роэ — номинация (Центральный офис ČSOB Group в Праге)

Примечания

Ссылки 

 Josef Pleskot / AP ATELIER. Práce posledních pěti let // Обзор на сайте archiweb.cz

Архитекторы Чехии
Архитекторы Праги